Lyckholm kan syfta på:

 Lyckholms bryggerier – Göteborg.
 Lyckholm, Estland – by på Nuckö.

Personer
Ett svenskt efternamn som 2015 bars av 62 personer.
 Johan Wilhelm Lyckholm (1846–1894), svensk bryggare.
 Melcher Lyckholm (1856–1924), svensk bryggare och riksdagsledamot.

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn